Ба́лтика — обиходное название Балтийского моря и его побережья.

Топоним 
 Балтика — село в Иглинском районе Башкортостана.
 Балтика — посёлок в Жуковском районе Брянской области.
 Балтика — исчезнувшая деревня в Исилькульском районе Омской области.
 Балтика — деревня в Кошкинском районе Самарской области.

Организации 
 «Балтика» — российская пивоваренная компания.
 «Балтика» — марка пива, выпускаемого компанией «Балтика».
 «Балтика» — советское производственное швейное объединение, Эстония.
 «Baltika Group», оно же «Балтика» — швейно-торговый концерн, Эстония.
 «Радио Балтика» — радиостанция в Санкт-Петербурге.
 «Балтика» — российский банк.

Спорт 
 «Балтика» — футбольный клуб из Калининграда.
 «Балтика» — стадион в Калининграде.
 «Балтика-2» — футбольный клуб из Калининграда.
 «Балтика-Тарко» — футбольный клуб из Калининграда.
 «Балтика-БФУ» — футбольный клуб из Калининграда.
 «Балтика» — одно из прежних названий волейбольного клуба «Автомобилист» (Санкт-Петербург).
 «Балтика» (Вильнюс) — прежнее название хоккейного клуба «Жальгирис» (Электренай).
 «Балтика» — одно из прежних названий футбольного клуба «Металлург» (Лиепая).
 «Балтика/Инта» и «Балтика/Металлург-2» — прежние названия футбольного клуба «Металлург-2» (Лиепая).

Техника 
 «Балтика» — советский океанский лайнер (1940).
 «Балтика» — многофункциональный российский ледокол-спасатель-нефтесборщик-пожарный.
 «Балтика» — радионавигационный комплекс, работающий в системе «Чайка».
 «Балтика» — ламповый радиоприёмник второго класса производства завода ВЭФ и Горьковского завода имени Ленина, выпускался с 1950 года.
 «Балтика» — марка советских телевизоров чёрно-белого изображения производства Ленинградского завода «Радиоприбор».

Другое 
 Балтика — иное название древнего континента Фенносарматия.
 «Балтика» — советский эрзац-кофейный напиток из ячменя и цикория.
 «Балтика» — оперативно-стратегические учения сил Балтийского флота 1982 года.
 Еврорегион «Балтика» — международная ассоциация.

См. также 
 «Балтик» () — британский пассажирский лайнер (1903).
 «Кремерата Балтика» — камерный оркестр.
 Прибалтика — область в Северной Европе.

Примечания